O caminho municipal 1036 (CM1036) é uma estrada que liga Freixedelo a   N 217  no concelho de Bragança e foi recentemente alcatroado pela câmara.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)